Stenopterygius est un genre éteint d'ichthyosaures ayant vécu au Jurassique au cours du Toarcien et de l'Aalénien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Un grand nombre d'espèces a été rattaché à ce genre.

Ses restes fossiles sont connus en Europe (Allemagne, Angleterre, France, Luxembourg et Suisse).

Étymologie 
Son nom signifie « aile étroite » en raison de ses nageoires plus minces que celles des autres ichthyosaures.

Description 
Stenopterygius était physiquement proche de Ichthyosaurus, mais il avait un crâne plus petit que lui et des nageoires étroites. Ses fossiles les mieux conservés proviennent des couches du lagerstätte des argiles bitumineuses à Posidonies dites « Posidonienschiefer » du Toarcien inférieur d'Holzmaden dans le Bade-Wurtemberg dans le sud-ouest de l'Allemagne.

Son crâne avait une mâchoire à la forme d'un bec et celle-ci était armée d'une grande quantité de dents. Comme la plupart des ichthyosaures, il possédait une queue semblable à celle des poissons. Il avait également une nageoire dorsale ressemblant à celle d'un requin comme Ichthyosaurus. Il mesurait au maximum  de longueur pour un poids avoisinant les .

Paléobiologie 
Le mode de vie de Stenopterygius était similaire à celui de nos dauphins actuels. Il devait passer la plus grande partie de sa vie au milieu de l'océan dans les eaux profondes où il chassait des poissons, des céphalopodes et d'autres animaux du milieu aquatique. La cavité abdominale des squelettes de Stenopterygius montrent souvent la présence de restes de ces animaux.

En 1990, un célèbre fossile montre une mère décédée en train d'accoucher de son petit (les ichthyosaures étaient vivipares). Ceci prouve que les nourrissons sortaient la queue en premier du corps de la mère, tout comme les cétacés, pour les empêcher de se noyer.

En 2018, l'étude de la composition cellulaire et moléculaire de tissus mous préservés d'un spécimen d'Holzmaden (MH 432) a permis plusieurs découvertes :
 sa peau est composée de deux couches (épiderme et derme) morphologiquement distinctes ;
 celles-ci reposent sur une couche de graisse isolante qui aurait amélioré son aérodynamisme et sa flottabilité ;
 cette graisse aurait aussi favorisé la conservation de la chaleur du corps, ce qui, associé à la viviparité, connue depuis longtemps des ichthyosaures, conforterait sa possible homéothermie ;
 la répartition des mélanophores contenant un pigment d'eumélanine, varie selon les régions du corps, avec une pigmentation plus sombre sur la face dorsale que sur la face ventrale, ce qui se traduirait pour cet animal par un camouflage en contre-illumination, un phénomène fréquent chez les animaux actuels et, en particulier, les poissons et les mammifères marins.

La convergence évolutive des ichthyosaures avec les amniotes marins actuels, comme les odontocètes ou cétacés à dents, parait ainsi s'étendre du domaine ultra-structurel au domaine moléculaire, reflétant une adaptation similaire aux contraintes environnementales de leurs vies pélagiques.

Classification

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste d'ichthyosaures

Références taxinomiques 
 

Genre d'ichthyosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Diapside du Jurassique inférieur
Animal du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 1904
Taxon fossile décrit par Oskar Kuhn